Stran navaja fiziogeografsko definirane najvišje naravne nadmorske višine suverenih držav na evropski celini.

Opombe

Sklici 

 CIA World Factbook